Жозефина Шарлота од Белгије (11. октобар 1927 — 10. јануар 2005) је била принцеза Белгије и велика војвоткиња Луксембурга. Била је ћерка белгијског краља Леополда III и краљице Астрид. Била је жена великог војводе Жана од Луксембурга, са њим је имала троје деце: Мари Астрид принцезу Луксембурга, Анриа великог војводу Луксембурга и Жана принца Луксембурга. Умрла је 10. јануара 2005. године у Фишбаху у Луксембургу.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1927.
Умрли 2005.
Умрли од рака
Луксембуршка кнежевска породица